Rat-kangourou du désert désigne deux espèces de mammifères :
 Caloprymnus campestris, une espèce de marsupiaux australiens, aujourd'hui disparue ;
 Dipodomys deserti, une espèce de rongeurs d'Amérique du Nord.

Voir aussi 
  (homonymie)
  (homonymie)
Mammifère (nom vernaculaire)